Nicolae Iliescu se poate referi la:

 Nicolae Iliescu (1850-1889), pictor român
 Nicolae Iliescu (n. 1941), actor român
 Nicolae Iliescu (n. 1956), scriitor și publicist român